Caze oder Cazé ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Cazé (* 1963), französischer Anglist und Übersetzer 
 Louis de la Caze (1703–1765), französischer Arzt
 Marie-Odile Goulet-Cazé (* 1950), französische Literaturwissenschaftlerin 
 Robert Caze (1853–1886), französischer Schriftsteller und Journalist 
 Robert La Caze (1917–2015), französischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Lacaze (Begriffsklärung) 
 Cazes